Redžepova ist der Familienname folgender Personen:

 Esma Redžepova (1943–2016), mazedonische Sängerin
 Usnija Redžepova (1946–2015), jugoslawisch-mazedonische Schauspielerin und Sängerin